Puchar Tunezji w koszykówce mężczyzn (arab.  كأس تونس لكرة السلة) – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, prowadzone systemem pucharowym, organizowane corocznie (co sezon) przez Tunezyjską Federację Koszykówki dla tunezyjskich męskich klubów koszykarskich. Drugie – po mistrzostwach Tunezji – rozgrywki w hierarchii ważności w tunezyjskiej koszykówce.

Finały

MVP finałów

Tytuły według klubu

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Tunezyjskiej Federacji Koszykówki 
 Tunezyjska koszykówka na afrobasket.com 
 Historia klubu US Monastir na afrobasket.com 
 Historia klubu Etoile Sportive Rades na afrobasket.com 
 Historia klubu Stade Nabeulien na afrobasket.com 
 Historia klubu Club Africain na afrobasket.com 
 Historia klubu JS Kairuan na afrobasket.com 
 Historia klubu Dalia Sportive de Grombalia na afrobasket.com 

Koszykówka w Tunezji